San Severino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Severino Lucano, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 San Severino (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar